Дворцы — множественное число от слова «дворец». Также название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дворцы — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Дворцы — деревня в Гродненском районе Гродненской области.

Россия 
 Дворцы — село в Дзержинском районе Калужской области.
Дворцы — деревня в Шатровском районе Курганской области.
 Дворцы — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Дворцы — деревня в Псковском районе Псковской области.

Украина 
 Дворцы — село в Сокальском районе Львовской области.

См. также 
 Дворцы Берлина
 Дворцы Варшавы
 Дворцы Потсдама
 Дворцы Санкт-Петербурга